Superliga Série A 2012-2013 – torneo di pallavolo femminile
 Superliga Série A 2012-2013 – torneo di pallavolo maschile